Лионель Боско (; родился 18 сентября 1981 года в Юи, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции разыгрывающего защитника. В настоящий момент является главным тренером бельгийского «Льежа».

Профессиональная карьера 
31 мая 2014 года Боско подписал контракт с клубом «Монс».

Сборная Бельгии 
За сборную Бельгии Боско играл в квалификации к чемпионату Европы 2015 года, а также на самом чемпионате Европы 2015 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Боско на сайте Scooore League
 Боско на сайте FIBA
 Боско на сайте Eurobasket.com 
 Боско на сайте FIBA.Europe 
 Боско на сайте Eurobasket 2015

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Льеж»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу
Баскетбольные тренеры Бельгии